Голешів — село в Україні, в Стрийському районі Львівської області.
 Голешів — село в Польщі, в гміні Ганна Володавського повіту Люблінського воєводства.

Див. також 
 Ґолешув
 Новий Голешув